Сульфид дииндия — бинарное неорганическое соединение металла индия и серы с формулой InS, чёрные кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств индия и серы в вакууме или токе углекислого газа:

 Восстановление сульфида индия(III) водородом:

Физические свойства 
Сульфид дииндия образует чёрные кристаллы, не растворимые в воде.

Химические свойства 
 При нагревании на воздухе окисляется:

 Реагирует с сероводородом:

Литература 

индия
Сульфиды индия